Butovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Butovice (Prag), Ansiedlung im Stadtteil Jinonice, Stadtbezirk Prag 5, Prag
 Butovice (Studénka), Ortsteil von Studénka, Okres Nový Jičín
 Nové Butovice, Ansiedlung im Stadtteil Stodůlky, Stadtbezirk Prag 13, Prag